Lebert:
Benjamin Lebert, scrittore tedesco
Hermann Lebert, patologo tedesco
Sigmund Lebert, insegnante di musica tedesco
Ulises Heureaux (Lebert), presidente della Repubblica Dominicana

Pagine correlate 
Anemia essenziale di Lebert